Tasa (spinnen), een geslacht van spinnen 
 Tasa (slaginstrument), een slaginstrument